Seligo ist der Familienname von:
Arthur Seligo (1859–1932), deutscher Hydrobiologe
Hans Seligo (1898–?), deutscher Journalist
Irene Seligo (1904–?), deutsche Journalistin
Wolfgang Seligo (* 1968), österreichischer Jazzpianist und Musikproduzent